Но́вая Си́ла:

 Новая Сила — село в Партизанском районе Приморского края.
 Новая Сила — русская националистическая организация.

См. также 
 Новая сила